Zonda puede referirse a:

 El Zonda, periódico de San Juan, Argentina.
 Departamento Zonda, departamento de la provincia de San Juan, Argentina.
 Quebrada de Zonda, valle de San Juan, Argentina.
 Sierra Chica de Zonda, sierra de San Juan, Argentina.
 Autódromo Eduardo Copello, circuito de carreras de San Juan, Argentina.
 Zonda, viento de la cordillera de los Andes en Argentina.
 Zonda Telecom, compañía mexicana de teléfonos celulares.
 Diario El Zonda, periódico sanjuanino fundado en 2004 de la Provincia de San Juan, Argentina.
 El Valle de Zonda en el municipio de Zonda en la Provincia de San Juan.
 Pagani Zonda, vehículo deportivo de altas prestaciones de la marca Pagani.

Véase también 
 Sonda